Goiás pode ser:
 Goiás, estado brasileiro
 Goiás (município), município brasileiro
 Goiás Esporte Clube, clube esportivo brasileiro
 Goiás (povo), indivíduo de lendária tribo de ameríndios que habitava o planalto central brasileiro

Desambiguação